Miyazawa est un patronyme japonais. Il peut désigner :
 Akio Miyazawa (1956-), dramaturge et écrivain japonais ;
 Hiroyuki Miyazawa (1991-), fondeur japonais ;
 Kenji Miyazawa (1896-1933), un écrivain et poète ;
 Kiichi Miyazawa (1919-2007), un premier ministre ;
 Miyazawa Goro (1949), un joueur de go professionnel ;
 Yuki Miyazawa (1993), basketteuse.
Ne pas confondre avec Miyagawa.

Homonymie de patronyme
Patronyme japonais